Александр Тюлин:
 Тюлин, Александр Степанович (1916—1988) — Герой Советского Союза.
 Тюлин, Александр Фёдорович (1885—1955) — советский почвовед, растениевод; профессор.